Jméno a příjmení František Fridrich se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Fridrich (fotograf) – český fotograf a vydavatel fotografických pohlednic (1829–1892)
 František Fridrich (kněz) – český římskokatolický kněz a dlouholetý děkan v Táboře (1876–1944)
 František Fridrich (knihovník) – český knihovník (1879–1943)